Wiszowaci herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Wiszowaci herbu Pierzchała – polski ród szlachecki